Mece kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mecé, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,

Kroatien 

 Mece (ort i Kroatien), Baranja, 

Robotskapade Kroatienförgreningar